Ондзонот има више значења:

 Ондзонот (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ондзонот (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику